Mike Peters peut se référer à :

 Mike Peters, auteur de bande dessinée américain ;
 Mike Peters, guitariste et chanteur du groupe The Alarm.